Europamesterskabet i håndbold for kvinder er et mesterskab for europæiske kvindehåndboldlandshold. Turneringen arrangeres af European Handball Federation og er blevet afholdt hvert andet år siden 1994. 

Norge har vundet i alt ni EM-titler, i 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020 og 2022. Danmark har vundet tre EM-titler, i 1994, 1996 og 2002, mens Ungarn og  har vundet en enkelt EM-titel hver. Nemlig i henholdsvis 2000 og 2012.

Fire hold har deltaget i alle slutrunderne indtil nu: Danmark, Norge, Tyskland og Ungarn.

Europamesterskaber gennem tiden 
Europamesterskabet i håndbold for kvinder bliver afholdt hver andet år, i lige årstal, mens verdensmesterskabet bliver afholdt hver andet år, i ulige årstal, og sådan har det været siden VM 1993. Det første EM i håndbold blev afholdt i 1994 i Tyskland, hvor  i finalen besejrede  med 27-23, og med dette resultat blev  officielt den første til at vinde et europamesterskab i håndbold for kvinder.

Medaljevindere

Deltagende lande

Se også 
 VM i håndbold (kvinder)
 EM i håndbold (mænd)

Kilder / eksterne henvisninger 
 European Handball Federation 
 EHF EURO 

 
Etableret i 1994
Kvindehåndbold